Fernand Huts, een Belgische ondernemer, politicus en kunstverzamelaar
 Huts (lied), een lied van The Blockparty en Esko in samenwerking met Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens en Chivv uit 2018